70. Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w 1998 roku w Warszawie na torze Stegny. Złote medale zdobyli Małgorzata Mika i Paweł Zygmunt.

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 Lista triumfatorów Mistrzostw Polski na stronie PZŁS (doc.)

1998 w polskim sporcie
1998 w sportach zimowych
Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim
Zawody sportowe w Warszawie